Асафа Пауэлл (, род. 23 ноября 1982 года в Спэниш-Тауне, Ямайка) — ямайский спринтер, олимпийский чемпион-2016  и чемпион мира-2009 в эстафете 4×100 м. Экс-рекордсмен мира в беге 100 метров. Личный рекорд — 9,72 сек, что делает его четвёртым быстрейшим спринтером за всю историю на этой дистанции (быстрее бежали лишь Усэйн Болт, Йохан Блейк, и Тайсон Гэй).

Биография 
Первые шаги к своим достижениям в спорте Асафа сделал в тихом поселке Линстед, округ Сент-Кэтрин, Ямайка. Асафа воспитывался в строгости. Родители — преподобные Вильям и Сислин Пауэлл — не позволяли детям ходить на танцы и концерты. Дисциплина в семье была очень жёсткой, но она помогла им воспитать Асафу и пятерых старших братьев. Лёгкой атлетикой и футболом Асафа начал заниматься с 9 лет, в средней школе «Чарлмаунт» Асафа уже бегал быстрее всех на дистанциях 100, 200 и 400 м. Из уважения к родителям Асафа поступил в университет в столице Ямайки Кингстоне, отклонив предложения американских университетов. Здесь он живет и тренируется, каждую неделю ходит в церковь и живёт с родителями и братьями — Донованом (в прошлом участник Олимпийских игр и менеджер Асафы), Найджелом и Рикардо.

Победитель Золотой лиги IAAF на дистанции 100 метров в 2006 году.

9 сентября 2007 года на турнире серии IAAF Grand Prix в Риети (Италия) Пауэлл установил новый мировой рекорд в беге на 100 метров (9,74 сек.).

22 августа 2008 года Асафа выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине в эстафете 4*100 метров в составе сборной Ямайки. При этом его команда установила новый мировой и олимпийский рекорды (37,10 секунд). 25 января 2017 года МОК лишил сборную Ямайки, в том числе и Пауэлла, золотых медалей Олимпиады в Пекине за победу в мужской эстафете 4×100 метров после того как выяснилось, что повторный анализ проб Неста Картера выявил следы запрещённого препарата метилгексанамина.

2 сентября 2008 года на турнире серии IAAF Grand Prix в Лозанне (Швейцария) Асафа Пауэлл в финале установил новый личный рекорд в беге на 100 метров (9,72 сек).

Победитель Бриллиантовой лиги IAAF на дистанции 100 метров в 2011 году.

Достижения

60 метров

100 м

200 метров

4х100 метров

Дисквалификация 
В апреле 2014 года дисциплинарная комиссия антидопингового комитета Ямайки дисквалифицировала Асафу Пауэлла на 18 месяцев за употребление допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 июня 2013 года. Сам спортсмен утверждает, что запрещённый препарат оксилофрин (метилсинеприн) оказался в составе разрешённой добавки Ephiphany D1.

Примечания

Ссылки 
 «Асафа Пауэлл пересчитал стометровку»
 Справка IAAF 

Бегуны на короткие дистанции Ямайки
Олимпийские чемпионы от Ямайки
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике